Обу́хівська ву́лиця — назва вулиць в різних населених пунктах колишнього СРСР, на честь міста Обухів Київської області.

Обухівська вулиця — вулиця в місті Дніпро.
 Обухівська вулиця — вулиця в місті Донецьк.
 Обухівська вулиця — вулиця в місті Київ.

Обухівська вулиця — вулиця в місті Мінськ.

Обухівська вулиця — вулиця в місті Єкатеринбург.

Вулиці